Beleg van Delfzijl (1580), Rennenberg verovert de stad op de Staatse troepen
 Inname van Delfzijl 1591, Maurits van Nassau en Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg nemen de stad in.
 Beleg van Delfzijl (1813-1814), Marcus Busch verovert de stad op de Fransen.